Die US Open 2002 fanden vom 12. bis 15. September 2002 in Boston, Massachusetts, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2002/03 und war mit 60.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Peter Nicol, der dieses Mal im Halbfinale gegen David Palmer unterlag. Im Endspiel traf Palmer auf seinen Landsmann Stewart Boswell, den er mit 15:13, 15:10 und 15:11 besiegte. Dies war Palmers erster Gesamtsieg bei den US Open.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2002/03
WSA World Tour 2002/03
2002b
Squashturnier in Boston